Babenhausen peut faire référence à :
 Babenhausen, bourg allemand de Bavière, dans l'arrondissement de Bas-Allgäu ;
 Babenhausen, ville allemande de Hesse, dans l'arrondissement de Darmstadt-Dieburg.